Бранник е българска RAC/Ой! група, която носи името на българската националсоциалистическа младежка организация „Бранник“. Тя е основана през втората половина на 1990–те години в град Плевен.

Членове:

Вокал - Росен Стоянов

Китара - Десислав Аврамов

Бас - Симеон Тотев

Барабани - Любо Слона

Дискография

Студийни албуми

Сплит

Източници

Външни препратки 
  Бранник в Last.fm
  Бранник в Rac-forum.org
 

 
Основани в България през 1990-те